bł. Roger z Todi (ok. 1180–1237) − włoski franciszkanin
 bł. Roger Dickenson (zm. 1591) − angielski ksiądz, męczennik